Екатерина Огурцова:
* Огурцова, Екатерина Романовна (род. 1999) — российская гимнастка, призёр чемпионата России в командных соревнованиях  , .
 Огурцова (Быкова), Екатерина (род. 1992) — российская футболистка.